Die Tunis Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. April 2018 in Tunis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Tunis